En el vocabulario hortícola o popular, se designan como acacias a algunas especies de leguminosas pertenecientes al género Acacia, como así también a diversas especies que no pertenecen a ese género. Por ejemplo, la "acacia blanca" o "falsa acacia" es la Faboideae Robinia pseudo-acacia; pertenecen a la misma subfamilia la "acacia de Rusia" (Caragana arborescens) y la "acacia mansa" (Sesbania punicea). La "acacia negra" (Gleditsia triacanthos) y la "acacia de Constantinopla" (Albizia julibrissin) pertenecen, en cambio, a la subfamilia de las Mimosóideas.

Las especies verdaderas del género Acacia, en cambio, se denominan popularmente como "espinillo", "aromo", "tusca", entre otros nombres. En Europa y algunos países de América, las especies de Acacia de origen australiano se llaman vulgarmente "mimosas" o "cassie". Las verdaderas especies del género Mimosa, por el contrario, reciben la denominación de "sensitivas" o "vergonzosas".

Bibliografía 
Burkart, A. Leguminosas. En: Dimitri, M. 1987. Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería. Tomo I. Descripción de plantas cultivadas. Editorial ACME S.A.C.I., Buenos Aires. pag.: 467-538.

Árboles y arbustos
Acacia